Houtrust (landgoed)
 Houtrust (wijk), het gebied als geheel
 Sportpark Houtrust
 Houtrusthallen